Helle Simonsen peut se référer à :
 Helle Simonsen, handballeuse internationale danoise née en 1976, championne du monde en 1997 ;
  Helle Simonsen, joueuse internationale danoise de curling danoise née en 1984.